Digne puede referirse a:

 (10088) Digne.
 Distrito de Digne-les-Bains.
 Digne-les-Bains.
 La Digne-d'Amont.
 La Digne-d'Aval.
 Diócesis de Digne, Riez y Sisteron.
 Lucas Digne.
 Prealpes de Digne.
 Cantón de Digne-les-Bains-Este.
 Cantón de Digne-les-Bains-Oeste.